Сардоба — многозначный термин:
 Сардоба — хранилище для воды.
 населённый пункт в Узбекистане:
 Сардоба — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области.
 Сардоба — посёлок городского типа в Сырдарьинской области.